Nudo steht für:
 Nudo (Montenegro), Ort innerhalb der Gemeinde Nikšić, Montenegro

Nudo ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Nudo (* 1970), kanadischer Filmschauspieler

NUDO bzw. Nudo steht für:
 National Unity Democratic Organisation of Namibia (Nudo) bzw. NUDO Party, eine politische Partei in Namibia

Abkürzung